Konkurencja mężczyzn w kategorii 77 kg. Zawody odbył się 9 i 10 listopada 2011.

Program

Medaliści

Rekordy

Rezultaty

Linki zewnętrzne 
 

Mistrzostwa Świata w Podnoszeniu Ciężarów 2011